На первой летней Универсиаде в Турине (Италия) было разыграно 8 комплектов наград (6 — у мужчин, 2 — у женщин).

Всего сборная Советского Союза по фехтованию завоевала — 3 медали (1 золотую, 1 серебряную, 1 бронзовую). Сборная команда СССР выиграла командное первенство среди рапиристов.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты турнира по фехтованию летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com

Фехтование на летней Универсиаде 1959